Zwaben (Duits: Schwaben) kan verwijzen naar:
 Zwaben (streek), een landstreek in het zuidwesten van Duitsland
 Schwaben (Beieren), een bestuurlijke regio in Beieren, Duitsland
 Markt Schwaben, dorp in Beieren
 Zwabische Kreits, deelgebied van het Rooms-Duitse Rijk (1500-1806)
 Hertogdom Zwaben, een stamhertogdom in het middeleeuwse Duitse Rijk van 911 tot 1286 (formeel tot 1806)
 Zwabisch Oostenrijk, ooit Oostenrijks bezit in het hertogdom Zwaben
 de Sueben, een Germaans volk dat soms Zwaben genoemd wordt
 Donau-Zwaben, verzamelnaam voor etnische groepen Duitsers die in de 18de eeuw naar Midden- en Zuid-Europa trokken